La Tipik es una emisora de radio panameña que transmite en los 104.5 MHz del dial FM, sus estudios principales se ubican en la Avenida 12 de Octubre, Ciudad de Panamá. También se puede sintonizar su señal vía internet y aplicaciones móviles. Es parte del Grupo Mix Holding.

Historia 
Inició sus transmisiones en 2002, emitiendo a través del dial 104.7 FM en la provincia de Panamá y Panamá Oeste. Su programación se puede sintonizar las 24 horas del día y solo emite éxitos de la música típica panameña. Además tiene espacios enfocados en noticias, cultura, entre otros segmentos.

Desde el 2016 su señal pasa a emitirse en el dial 104.5 FM, debido a un reordenamiento de frecuencias ejecutado por el Gobierno de Panamá.

Programas 

 Panamá En Directo
 Camino Al Toldo
 El Pachangon

Eslóganes 

 Desde 2002: La que la lleva.

Locutores

Entretenimiento 
  Cesar Domínguez
  Daniel Jaén

Noticias 
  Edwin Cabrera
  Flor Altamiranda
  Gonzalo Lazzari

Voz Institucional 

  Carolina Estefany

Véase también 

 Blast (Panamá)
 Blast Inter
 RPC Radio
 Radio Ancón
 Los 40 (Panamá)
 Anexo: Emisoras de radio de Panamá

Referencias 

Medios de comunicación de Panamá
Emisoras de radio de Panamá
Emisoras de radio fundadas en 2002